ISO 3166-2:GB — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Великобритании. Стандарт охватывает 4 части исторических провинций, состоящих, в свою очередь, из:
 Церемониального графства с особым статусом, 27 неметропольных графств, 32 районов — Большого Лондона, 36 округов, районов, 55 унитарных единиц — (15 городов, город-графство, 7 графств, 4 района и 28 унитарных единиц) — Англии,
 32 округов — Шотландии,
 26 районов — Северной Ирландии,
 3 городов, 10 городов-графств и 9 графств — Уэльса.
Геокоды исторических провинций и историко-географических названий Великобритании состоит из трёхбуквенного кода. Для остальных административно-территориальных единиц состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Великобритании — GB и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно из названий исторических провинций, графств, округов, районов, унитарных единиц, городов-графств, и др. административно-территориальных единиц. Геокоды исторических провинций Великобритании являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GB, присвоенного Великобритании в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Великобритании первого уровня 

Геокоды 4 исторических провинций административно-территориального деления Великобритании.

Геокоды Великобритании второго уровня 
Геокоды второго уровня административно-территориальных единиц Великобритании.

Геокоды историко-географических названий Великобритании

Альтернативные геокоды и названия Уэльса на валлийском языке 
Стандарты ISO 3166 не учитывает дубликаты кодировок альтернативных названий и кодовых элементов административно-территориальных единиц Уэльса и показаны только в информационных целях.
Альтернативный трёхбуквенный геокод и название Уэльса на валлийском языке

Альтернативные геокоды и названия административно-территориальных единиц Уэльса на валлийском языке

Геокоды заморских территорий Великобритании 
Геокоды заморских территорий Великобритании по стандарту ISO 3166-1

Геокоды пограничных Великобритании государств 
 Бельгия — ISO 3166-2:BE (на юго-востоке (морская граница)),
 Нидерланды — ISO 3166-2:NL (на юго-востоке (морская граница)),
 Франция — ISO 3166-2:FR (на юге (морская граница)),
 Ирландия — ISO 3166-2:IE (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Великобритании

Ссылки 
 
 Геокоды Великобритании

2:GB